Als Gewerk bezeichnet man:

 handwerkliche und bautechnische Arbeiten im Bauwesen; siehe Gewerk
 das Gewerk einer Orgel; siehe Werk (Orgel)
 in der Softwareentwicklung wird das Endprodukt in manchen Softwareentwicklungsverträgen als Gewerk bezeichnet.

Etymologisch verwandt und eventuell verwechselbar sind die Begriffe:
 Gewerke (Einzahl) bzw. Gewerken (Mehrzahl), Anteilseigner einer bergrechtliche Gewerkschaft (bis 1994 mögliche Rechtsform von Unternehmen)
 Interessenverband von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, siehe Gewerkschaft